Валентин Васильевич Виноградов:
* Виноградов, Валентин Васильевич (1906—1980) — начальник Особого отдела Тихоокеанского флота, генерал-лейтенант береговой службы.
 Виноградов, Валентин Васильевич (1951—2021) — российский учёный, инженер-железнодорожник, первый проректор МИИТ.